Bolyphantes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1837. Bolyphantes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Bolyphantes